Табата:

 Табата, Маки (род. 1974) — японская конькобежка, вице-чемпионка Олимпиады-2010.
 Табата, Родриго (род. 1980) — бразильский атакующий полузащитник японского происхождения.
 Табата — железнодорожная станция на линиях Яманотэ и Кэйхин-Тохоку, расположенная в районе Кита, Токио.